Gobernador kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gobernador (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Gobernador (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar